Kent-Erik H. Andersson (né le  à Örebro en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Örebro IK, il commence sa carrière en senior dans la Division 2 en 1970. Un an plus tard, il découvre la Division 1 avec le Färjestads BK. Il part en Amérique du Nord de 1977 à 1984. Il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les North Stars du Minnesota et les Rangers de New York. Il remporte le Trophée Le Mat en 1986 avec Färjestads puis met un terme à sa carrière de joueur.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1970-1971|| Örebro IK|| Division 2|| || 6|| || || || || || || || 
|-
| 1971-1972|| Färjestads BK|| Division 1|| 22|| 9|| 6|| 15|| 2|| || || || || 
|-
| 1972-1973|| Färjestads BK|| Division 1 || 14|| 10|| 7|| 17|| 6|| || || || || 
|-
| 1973-1974|| Färjestads BK|| Division 1|| 12|| 10|| 6|| 16|| 12|| 20|| 15|| 6|| 21|| 4
|-
| 1974-1975|| Färjestads BK|| Division 1|| 27|| 18|| 11|| 29|| 2|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| Färjestads BK|| Elitserien|| 26|| 8|| 5|| 13|| 6|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1976-1977|| Färjestads BK|| Elitserien|| 33|| 17|| 17|| 34|| 30|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 1977-1978|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 73|| 15|| 18|| 33|| 4|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| North Stars du Minnesota || LNH|| 41|| 9|| 4|| 13|| 4|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 61|| 9|| 10|| 19|| 8|| 13|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 1979-1980|| Stars d'Oklahoma City|| LCH|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 17|| 24|| 41|| 22|| 19|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 1981-1982|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 70|| 9|| 12|| 21|| 18|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1982-1983|| Rangers de New York|| LNH|| 71|| 8|| 20|| 28|| 14|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1983-1984|| Rangers de New York || LNH|| 63|| 5|| 15|| 20|| 8|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1984-1985|| Färjestads BK || Elitserien|| 32|| 8|| 12|| 20|| 10|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1985-1986|| Färjestads BK || Elitserien|| 25|| 6|| 7|| 13|| 12|| 8|| 5|| 6|| 11|| 2

| | 456|| 72|| 103|| 175|| 78|| 50|| 4|| 11|| 15|| 4

Au niveau international 

| 1977 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 0|| 4|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1978 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 5|| 1|| 6|| 12|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| ||align="left"| Cinquième place

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
1976 : remporte le Rinkens riddare.
1977 : remporte le Guldpucken.

Références 

Naissance en mai 1951
Naissance à Örebro
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des Rangers de New York
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du Guldpucken